Бру́сово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Брусово — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.

Россия 
 Брусово — посёлок в Тайшетском районе Иркутской области, упразднён в 2019 году.
 Брусово — посёлок в Удомельском районе Тверской области.
Брусово — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.

Украина 
 Брусово — село в Семёновском районе Полтавской области.

См. также 
 Брусово Большое